Евгений Арефьев:
 Арефьев, Евгений Владимирович (1895—1969) — советский учёный-пчеловод.
 Арефьев, Евгений Иванович (1903 — ?) — советский инженер, учёный, лауреат Сталинской премии.
 Арефьев, Евгений Парфирьевич (род. 1938) — заместитель руководителя Аппарата Правительства России.